BPT steht für:
 Bipolartransistor
 Bundesverband praktizierender Tierärzte
 Bundesparteitag bei verschiedenen politischen Parteien in Deutschland, siehe Parteitag
 Jack Brooks Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Port Arthur (Texas), Jefferson County (Texas), Texas

bpt steht für:
 Barrow Point (Sprache) (auch: Mutumui, Eibole; ISO-639-3-Code), eine der kürzlich ausgestorbenen Wik-Sprachen in Queensland, Australien

Abkürzung